Ю́рий Пономарёв:
 Пономарёв, Юрий Валентинович (род. 1946) — советский и российский финансист, банкир.
 Пономарёв, Юрий Иванович (1946—2020) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2001—2002).
 Пономарёв, Юрий Николаевич — мастер художественного слова, заслуженный артист Российской Федерации.
 Пономарёв, Юрий Яковлевич (1929—1967) — советский футболист, полузащитник.